Търстън може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Търстън (окръг, Вашингтон)
 Търстън (окръг, Небраска)